Comitatul Roberts sau Roberts County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Roberts County, South Dakota
 Roberts County, Texas